Ätna steht für:
 Ätna, Vulkan auf Sizilien
 Ätna (Band), deutsche Band

Siehe auch:
 Aetna (Begriffsklärung)
 Etna
 Atna